Het judotoernooi in de klasse tot 48 kilogram voor vrouwen op de Olympische Zomerspelen 2008 vond plaats op zaterdag 9 augustus 2008. Regerend olympisch kampioene was Ryoko Tani uit Japan, die ditmaal genoegen moest nemen met een bronzen medaille. In totaal kwamen 23 judoka's uit 23 landen uit in de extra-lichtgewichtklasse.

Toernooischema

Laatste 4

Herkansingen

Eindrangschikking

Vrouwen 48